Amada steht für:

 Amada (nubisches Dorf)
 Amada – Junge Frau aus Havanna, ein kubanischer Film von Humberto Solás
 Amada (Unternehmen), ein japanisches Unternehmen
 AMADA („Alle Macht Aan De Arbeiders“), eine Vorläuferorganisation der Partij van de Arbeid (Belgien)

Amada ist der Familienname folgender Personen:
 Bless Amada (* 1997), deutscher Schauspieler

Abkürzung